Мигдон () — в древнегреческой мифологии:
 Мигдон (фригиец).
 Мигдон (бебрик).